obcy, kosmita – istota pozaziemska
 Obcy – utwór Alberta Camusa
 Obcy – utwór Stanisława Lema
 Obcy – utwór Sándora Máraiego
 Obcy (ang. Aliens) – ksenomorfy, rasa kosmitów występująca w głośnej serii filmów fabularnych:
 Obcy – ósmy pasażer Nostromo (Alien)
 Obcy – decydujące starcie (Aliens)
 Obcy 3 (Alien³)
 Obcy: Przebudzenie (Alien: Resurrection)
 Obcy kontra Predator (Alien vs. Predator)
 Obcy kontra Predator 2 (Alien vs. Predator 2)
 Prometeusz (Prometheus)
 Obcy: Przymierze (Alien: Covenant)
 Obcy – polska gra planszowa oparta na serii filmowej
 Obcy: Izolacja – gra wideo oparta na serii filmowej
 Obcy – hiszpański film dramatyczny w reżyserii Ventury Ponsa
 Obcy – amerykański film dramatyczny w reżyserii Joan Tewkesbury
 Obcy – francusko-włosko-algierski dramat polityczny w reżyserii Luchina Viscontiego
 Obcy – amerykański melodramat w reżyserii Johna Hustona

Zobacz też